Ženská dvouhra ve Wimbledonu 2019 probíhala v první polovině července 2019. Do londýnského tenisového grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo sto dvacet osm tenistek. Z tříkolového kvalifikačního turnaje, konaného mezi 24. až 27. červnem 2019, se do dvouhry probojovalo devatenáct hráček. Obhájkyní titulu byla německá světová pětka Angelique Kerberová, kterou ve druhém kole vyřadila šťastná poražená z kvalifikace Lauren Davisová.

Rozlosování proběhlo 28. června 2019. Jednalo se o první ročník, v němž za stavu her 12–12 v rozhodující sadě následoval sedmibodový tiebreak, který určil vítězku zápasu. K jeho využití však nedošlo.

Vítězkou se stala Simona Halepová po finálové výhře nad Američankou  Serenou Williamsovou. V All England Clubu Halepová postoupila jako první rumunský tenista do finále dvouhry, získala první wimbledonskou trofej a celkově druhou grandslamovou. Williamsová se v 37 letech stala nejstarší grandslamovou finalistkou v otevřené éře.

Soupeření o post světové jedničky ve prospěch Bartyové 
Australanka Ashleigh Bartyová, Japonka Naomi Ósakaová, Nizozemka Kiki Bertensová a Češky Karolína Plíšková s Petrou Kvitovou vstoupily do londýnského majoru jako soupeřky o post světové jedničky. Vzhledem k vyřazení Bartyové i Plíškové v osmifinále si Australanka zajistila setrvání na čele klasifikace i po skončení turnaje. Ósakaová s Kvitovou a Bertensovou tuto možnost ztratily již dříve.

Turnaj

První hrací týden 

Patnáctiletá Američanka Coco Gauffová, figurující na 313. místě žebříčku, se stala nejmladší vítězkou wimbledonského zápasu dvouhry od Jennifer Capriatiové v roce 1991. Na úvod vyřadila 39letou Venus Williamsovou, která prohrála v londýnském prvním kole teprve podruhé od svého debutu v roce 1997. Nejmladší hráčka soutěže tak porazila nejstarší. Gauffová také získala primát nejmladší postupující z kvalifikace v historii Wimbledonu.

Vstup do turnaje nezvládla japonská světová dvojka Naomi Ósakaová, jíž vyřadila Kazaška Julia Putincevová, stejně jako dva týdny nazpět v Birminghamu. Také světová čtrnáctka Markéta Vondroušová dohrála v první fázi s Američankou Madison Brengleovou, když ji limitovala bolest levé ruky. Soutěž po svém úvodním zápase opustily, vedle Venus Williamsové, další dvě bývalé wimbledonské šampionky. Ruska Maria Šarapovová skrečovala duel za stavu gamů 0–5 ve třetí sadě Francouzce Pauline Parmentierové pro poraněné zápěstí a Španělku Garbiñe Muguruzaovou zdolala brazilská kvalifikantka Beatriz Haddad Maiová.

Ve druhém kole své účinkování v soutěži zakončila 31letá obhájkyně trofeje Angelique Kerberová, jíž přehrála 95. hráčka žebříčku Američanka Lauren Davisová, šťastná poražená z kvalifikace. Po skončení turnaje Němka opustí první světovou desítku. V téže fázi zdolala Polka Magda Linetteová pětadvacátou ženu klasifikace a semifinalistku z červnového French Open, Amandu Anisimovovou. Linetteová jako sedmdesátá pátá tenistka světa přijela do Londýna s wimbledonskou bilancí 0–4 ve dvouhře a 0–3 v kvalifikaci. Ve třetím kole ji čekala Petra Kvitová, která pro zranění předloktí nehrála od květnového Rome Masters. Česká světová šestka vyřadila ve druhém zápase deblovou světovou jedničku Kristinu Mladenovicovou. Francouzka přitom měla v úvodní sadě brejk k dobru a nevyužila tři setboly. Kvitová však v dané chvíli zahájila obrat ziskem 11 z dalších 14 odehraných výměn. Poprvé od roku 2015 tak postoupila do třetí fáze. Aktivní poměr vzájemných duelů navýšila na 8–1.

Po výhře nad Magdalenou Rybárikovou prošla do třetího kola kvalifikantka Coco Gauffová. V něm se ocitla na prahu vyřazení v duelu se šedesátou ženou klasifikace Polonou Hercogovou ze Slovinska. 28letá soupeřka měla za stavu 5–2 na gamy ve druhém setu první mečbol. Následně neproměnila ani druhý. Patnáctiletá teenagerka po vyhraném tiebreaku otočila průběh zápasu a dovedla jej do vítězného konce. Ve třetí fázi vypadla i dánská turnajová čtrnáctka Caroline Wozniacká, která nenašla recept na čínskou světovou padesátku Čang Šuaj. Jejich vzájemná předzápasová bilance přitom vyznívala pro Dánku 4–0. Číňanka při předchozích pěti účastech ve Wimbledonu nevyhrála ani jeden zápas. Také další bývalá světová jednička Viktoria Azarenková, aktuálně čtyřicátá v pořadí, dohrála po vyřazení od Simony Halepové. V závěru úvodní sady třetího kola, obdržela po ztrátě páté hry v řadě napomenutí za udeření rakety do dvorce.

Nizozemskou světovou čtyřku Kiki Bertensovou zastavila ve třetí fázi 33letá Češka ze šesté desítky žebříčku Barbora Strýcová, startující na grandslamu po padesáté třetí. V témže kole soutěž opustila devátá nasazená Američanka Sloane Stephensová, která po zisku úvodní sady nad britskou jedničkou Johannou Kontaovou ztratila herní převahu a v rozhodujícím dějství uhrála už jen jediný game. Britka tak navýšila aktivní bilanci vzájemných klání na 4–0.

Druhý hrací týden

Osmifinále 
Australskou světovou jedničku Ashleigh Bartyovou vyřadila na tzv. „Šílené pondělí“ nenasazená Američanka Alison Riskeová, přestože ztratila úvodní set a na cestě do čtvrtého kola strávila na kurtu o více než pět hodin delší čas. Riskeová premiérově zdolala první hráčku klasifikace. Ukončila také 15zápasovou neporazitelnost Bartyové, zahrnující tituly z French Open a Birminghamu. V nejdelším ženském zápase ročníku, trvajícím 3.17 hodiny, prohrála světová trojka Karolína Plíšková s šedesátou osmou hráčkou žebříčku Karolínou Muchovou poměrem gamů 13–11 v rozhodující sadě. Plíšková šla ve třetí sadě dvakrát podávat na vítězství, ale vždy o servis přišla. Osmifinálem vyrovnala osobní rok staré wimbledonské maximum. Naopak Muchová poprvé porazila členku elitní světové desítky, zajistila si debutový posun do první světové padesátky a ukončila osmizápasovou šňůru neporazitelnosti soupeřky.

Po třísetovém průběhu odešla poražena šestá nasazená Petra Kvitová, která nestačila na britskou jedničku Johannu Kontaovou. Ta, po ztraceném úvodním dějství, převzala na dvorci iniciativu. S nárůstem počtu chyb Češky si ve třetí sadě vypracovala vedení 5–1 na gamy. Kvitová dokázala snížit stav na 4–5, ale třetí mečbol již neodvrátila. Přesto svou nejlepší wimbledonskou účast od titulu v roce 2014 hodnotila Kvitová pozitivně, i vzhledem k více než měsíční absenci na okruhu pro zranění. Dobře rozehraný zápas proti Barboře Strýcové ztratila dvacátá první nasazená Belgičanka Elise Mertensová, když přišla o vedení setu a náskoku 5–2 ve druhé sadě. Češka, figurující na 54. místě žebříčku, vyhrála od daného stavu 11 ze zbylých 13 her. Podruhé na grandslamu prošla mezi poslední osmičku a navázala na wimbledonské čtvrtfinále z roku 2014. Belgičance také oplatila prohru z US Open 2018. Wimbledonskou soutěž opustila i patnáctiletá kvalifikantka Coco Gauffová po dvousetové prohře s rumunskou turnajovou sedmičkou Simony Halepové. Bodový zisk jí na žebříčku WTA zajistil posun do Top 150.

Čtvrtfinále 
Nejvýše postavenou tenistkou v této fázi pavouku se stala sedmá žena světové klasifikace Simona Halepová, která přehrála čínskou padesátou hráčku žebříčku Čang Šuaj. Číňanka zažila premiéru v této fázi Wimbledonu, když při pěti předchozích účastech na turnaji prohrála vždy v úvodním kole. Do zápasu vstoupila lépe a vypracovala si brejkboly při vedení 4–1 na gamy. Jejich odvrácením zahájila Halepová obrat, jež získala úvodní sadu v tiebreaku a ve druhém dovolila Čangové uhrát jedinou hru.

První grandslamové čtvrtfinále si zahrála Alison Riskeová, jíž patřilo padesáté páté místo v pořadí klasifikace. Ve třísetové bitvě skončila 29letá Američanka na raketě 37leté světové desítky Sereny Williamsové, která jako jediná zopakovala čtvrtfinálovou účast z roku 2018. Po devatenácté londýnské účasti Williamsové v této fázi činila její bilance čtvrtfinále 12–2. V předchozích kolech na dvorci celkově strávila 5.10 hodiny, nejméně ze všech hráček. Naopak nejdelší časový úsek 9.05 hodiny na kurtu odehrála Riskeová, což znamenalo vůbec nejdelší časový interval od roku 2002. Přestože Williamsová hned v úvodu závěrečné sady ztratila podání, sérií tří dalších gamů si vypracovala náskok 3–1. Riskeová ještě dokázala srovnat, ale o postupu do dvanáctého wimbledonského semifinále Williamsová rozhodla prolomeným podáním v osmém gamu. Devadesátým sedmým vítězným utkáním na londýnském pažitu se osamostatnila na druhé příčce historických statistik za první Martinou Navrátilovou se 120 výhrami.

Nejníže postavená ze zbylé osmičky, osmašedesátá Karolína Muchová, dokázala jako první hráčka od Li Na v roce 2006 projít do čtvrtfinále již při svém debutu v All England Clubu. Se 147 vítěznými údery vedla průběžnou statistiku ročníku a za Plíškovou byla druhá s počtem 29 nastřílených es. 22letá Češka se v duelu proti ukrajinské světové osmičce Elině Svitolinové ujala po 14 minutách vedení 4–1 na gamy. Ukrajinka však zahájila od stavu 2–5 obrat a nedovolila soupeřce na podání ukončit set. Šňůrou pěti her si připsala úvodní dějství. Muchová opět vstoupila do druhé sady lépe, ale příznivý vývoj gamů 2–0, s rozdílovým brejkem nepodržela. Druhá série pěti her od Svitolinové znamenala rozhodující náskok a její první wimbledonské semifinále. V předchozí kariéře Ukrajinka postoupila třikrát do čtvrtfinále turnajů konaných na trávě, nikdy však ve Wimbledonu.

Padesátá čtvrtá žena žebříčku Barbora Strýcová vyrovnala čtvrtfinálem své grandslamové maximum z Wimbledonu 2014. Favorizovaná světová osmnáctka Johanna Kontaová ze Spojeného království se v první sadě ujala vedení 4–1 na gamy. Češka si však ztracený servis dokázala vzít zpět a zkrácenou hru pak získala poměrem míčů 7:5. Ve druhém setu již ovládla dění na dvorci a více chybující Britce povolila uhrát jedinou hru. Od roku 2003, kdy zažila v All England Clubu premiéru, nastoupila vůbec poprvé na centrální dvorec.  Na padesátý třetí pokus v rámci turnajů velké čtyřky prošla premiérově mezi poslední čtveřici singlistek.

Semifinále 

V prvním grandslamovém semifinále kariéry nenašla Ukrajinka Elina Svitolinová recept na rumunskou světovou sedmičku Simonu Halepovou, která jí dovolila uhrát jen čtyři hry. Rumunka v druhém wimbledonském semifinále dominovala a z dlouhých výměn nad devět úderů jich získala dvacet pět a sedm ztratila. Úspěšnější byla také v proměňování brejkových příležitostí, když jich z osmi využila pět, zatímco Svotilinová jedinou z pěti. V počtu vítězných míčů Halepová zvítězila 26–10, při vyrovnaném počtu obou hráček s šestnácti nevynucenými chybami. Výhrou v prvním vzájemném utkání na trávě se Rumunka nad Ukrajinkou ujala vedení 5–4 na zápasy.

Do prvního grandslamového semifinále nastoupila také 33letá nenasazená Češka Barbora Strýcová, jíž hladce vyřadila 37letá světová desítka Serena Williamsová. Strýcová se tak stala nejstarší debutantkou v této fázi dvouhry na grandslamu. Americká favoritka ztratila, v duelu trvajícím 59 minut, jen tři gamy. Česká padesátá čtvrtá žena klasifikace si vypracovala jediné tři brejkové možnosti za stavu 1–5 a 0:40. Williamsová však sérií pěti bodů získala úvodní sadu. Ve druhé pak na svém podání ztratila jen čtyři míče a využila čtyři z pěti brejkbolů. V zápase určovala tvrdou, přesnou hrou tempo a Strýcovou držela dále od sítě. Z náběhů na síť si připsala jedenáct ze třinácti fiftýnů, zatímco Češka pouze čtyři z jedenácti. Williamsová tak navýšila aktivní poměr vzájemných střetnutí na 4–0. Její semifinová bilance v All England Clubu po výhře činila 11–1. V předchozí kariéře na londýnském pažitu ztratila proti nenasazeným hráčkám jen dva zápasy, když při svém debutu v roce 1998 skrečovala Virginii Ruanové Pascualové a v roce 2005 podlehla Jill Craybasové.

Finále: První wimbledonský titul pro Simonu Halepovou 
Sedminásobná wimbledonská šampionka a světová desítka Serena Williamsová usilovala o vyrovnání historického rekordu 24 grandslamových trofejí z dvouhry Australanky Margaret Courtové. V 37 letech a 291 dnech do zápasu vstoupila jako nejstarší finalistka grandslamové dvouhry v otevřené éře, čímž překonala věkový rekord Martiny Navrátilové z Wimbledonu 1994.

Williamsová nezvládla závěrečné utkání grandslamové soutěže potřetí v řadě, když nestačila na světovou sedmičku Simonu Halepovou. Utkání trvalo 56 minut, o minutu déle než finále 2014, a Američanka uhrála v každé sadě jen dva gamy. Dvacetisedmiletá Halepová snížila výrazně pasivní bilanci vzájemných duelů, trvající od Wimbledonu 2011, na 2–9. V All England Clubu postoupila jako první rumunský tenista do finále dvouhry, získala první wimbledonskou trofej a celkově druhou grandslamovou. Rumunka se dopustila jen dvou nevynucených chyb z bekhendu a jedné z forhendu, nejméně v historii ženských wimbledonských finále. Bodový zisk ji posunul o tři místa výše na 4. příčku žebříčku. Získala také částku 2,35 milionů liber (cca 67 milionů korun).

Nasazení hráček

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2019